Yuezhou-Brennofen bezeichnet zwei verschiedene antike Keramikbrennöfen in China:

Yuezhou-Brennofen  oder Yue-Brennofen , Cixi (Ningbo), früher von Kreis Yuyao, Provinz Zhejiang, siehe Yue-Brennofen 
Yuezhou-Brennofen , Xiangyin, Provinz Hunan, siehe Yuezhou-Brennofen (Xiangyin)